La dénomination Bassin peut avoir plusieurs significations :

Anatomie 
 le bassin est une partie du squelette, en forme d'anneau osseux, ouverte sur le haut et l'avant et constituée des deux os coxaux latéralement et du sacrum à l'arrière ;
 le petit bassin est une zone hémisphérique située à la base du bassin, séparée du grand bassin par la ligne terminale.

Arts 
 Bassin est un tableau du peintre russe Victor Borissov-Moussatov.

Géographie 
 Le bassin versant est la région que draine un fleuve et l'ensemble de ses affluents ;
 Un bassin viticole est une zone géographique régionale comprenant un ensemble de vignobles. En France, dix bassins viticoles ont été délimités, depuis 2006 ; 
 Un bassin,  circonscription administrative française qui correspond au niveau de gestion de la ressource en eau à l’échelle des grands bassins hydrographiques.

Géologie 
En géologie, un bassin (sédimentaire) est une dépression sur ou en bordure d'un continent, où se déposent des sédiments ;
 par analogie, les mares lunaires ont parfois été appelée bassins par les premiers astronomes, qui leur supposaient la même origine ;

Hydrologie 
 un bassin désigne un plan d'eau ;  
 un bassin portuaire désigne un ensemble de darses ;  
 un bassin à grumes est en Amérique du Nord, un petit bassin naturel, ou un réservoir artificiel, utilisé pour stocker des rondins de bois ou grumes, en attente d'être débités dans une scierie ;  
 un bassin de rétention des eaux pluviales ;  
 un bassin d'orage sert à lutter contre les inondations.

Milieu hospitalier 
 en milieu hospitalier, un bassin de lit, ou plat à bassin, est l'équivalent de l'urinal pour la défécation.

Économie 
 En économie un bassin d'emploi est un espace géographique où la majeure partie de la population habite et travaille ;

Industrie 
 dans l'industrie, le bassin de décantation sert à épurer l'eau.
 en construction, le terme bassin peut être utilisé pour signifier des sections de toiture.
 dans un port fluvial ou maritime, le bassin est une enceinte aménagée pour recevoir les bateaux.

Jardinage 
 en jardinage, un bassin est une pièce d'eau ornementale ;
 dans le langage courant, un bassin est un récipient ménager ;
 le bassin est la zone d'un établissement de bains (piscine) où l'on nage ;

Toponymie 
 au Québec, Bassin est un village des Îles de la Madeleine.
 En Gironde, on dit simplement « le Bassin » pour désigner le bassin d'Arcachon.
 Bassins est une commune suisse du canton de Vaud
 Bassin - Anciennement, espace carré ou circulaire, entouré de moellons ou de sable, dans lequel on éteint et détrempe la chaux.

Voir aussi

Pages d'homonymie connexes

Références